Emilio Martínez – tennista spagnolo
 Emilio Martínez Lázaro – regista spagnolo, nato nel 1945
 Emilio Damián Martínez – calciatore paraguaiano, nato nel 1981
 Emilio Anibal Martínez – calciatore argentino